Dynamo steht für:

 einen elektrischen Generator in Fahrzeugen:
 Fahrraddynamo
 Lichtmaschine
 Magnetohydrodynamischer Dynamo, eine Strömung leitfähiger Materie, die ein Magnetfeld erzeugt
 Dynamo (Klettertechnik), eine Klettertechnik
 Operation Dynamo, große Evakuierungsaktion im Zweiten Weltkrieg

Dynamo, teils auch Dinamo, heißen:
 Dynamo (Zauberkünstler), britischer Zauberkünstler
 Amazon Dynamo, von Amazon genutztes Dateisystem
 Dynamo (Programmiersprache), Programmiersprache für Simulationen
 Jugendkulturhaus Dynamo in Zürich
 mehrere Stadien, siehe Dinamo-Stadion
 mehrere Fußballvereine, siehe Fußballvereinsname #Weitere Namensrelikte dieser Art
 Dynamo (Sportorganisation), russische Sport- und Fitnessorganisation sowie ehemalige Sportorganisation der Sicherheitsorgane der UdSSR
 Sportvereinigung Dynamo, Sportvereinigung der inneren Sicherheitsorgane der DDR
 Dynamo Open Air, Open-Air-Festival in den Niederlanden

Siehe auch: